Села:
 Леньків — Львівська область, Буський район
 Леньків — Чернігівська область, Новгород-Сіверський район